Cyril Deverell – militare britannico
 Walter Howell Deverell – pittore britannico
 William Deverell – scrittore e avvocato canadese